Fontenay kan henvise til:

Kommuner i Frankrig 
 Fontenay-aux-Roses – i departementet Hauts-de-Seine (i Paris' sydvestlige forstæder)
 Fontenay-le-Marmion – i departementet Calvados
 Fontenay-sous-Bois – i departementet Val-de-Marne (i Paris' østlige forstæder)
 Fontenoy (Yonne) (til tider stavet Fontenay) – i departementet Yonne

Andet 
 Fontenay (kloster) – tidligere cistercienserkloster i det franske departement Côte-d'Or
 Fontenay (adelsslægt) – fransk og dansk adelsslægt og medlemmer af denne